

Codici 
 NOB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nosara Beach (Costa Rica)
 nob – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 del norvegese bokmål

Sigle 
 Schweizerische Nordostbahn  – società ferroviaria svizzera
 Club Atlético Newell's Old Boys  – squadra di calcio argentina

Altro 
 Nob  – città israelita citata nella Bibbia, dove officiava Achimelech
 Nob  – fumettista francese (vero nome Bruno Chevrier)

Pagine correlate 
 Nob Hill